

Населені пункти та їхні частини
 Виково — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Виково — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Виково — частина села Нове Гути в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки